Název Ostrý vrch nese více vrcholů:

 Ostrý vrch (Brdská vrchovina) (641,4 m) – vrchol v Brdech v okrese Rokycany, západně od Tění
 Ostrý vrch (768 m) – 768 m vysoká hora jihovýchodně od Soblahova v okrese Trenčín na Slovensku
 Ostrý vrch (Hrubý Jeseník) – 1228 m vysoká hora zsz. od Karlovy Studánky v okrese Bruntál
 Ostrý vrch (Chočské vrchy) – 1128 m vysoká hora v Chočských vrších, severně od Kvačan v okrese Liptovský Mikuláš na Slovensku
 Ostrý vrch (Ještědsko-kozákovský hřbet) – 511 m vysoký vrchol v Ještědsko-kozákovského hřbetu, jihovýchodně od Horního Sedla v okrese Liberec
 Ostrý vrch (Kralovická pahorkatina) – 449 m vysoký vrchol západně od Svinařova v okrese Rakovník
 Ostrý vrch (Slezské Beskydy) – 709 m vysoký vrchol severně od Nýdku v okrese Frýdek-Místek na česko-polské hranici
 Ostrý vrch (Táborská pahorkatina) – 538 vysoký vrchol severně od Tálína v okrese Písek

Související články 
 Ostrý
 Ostrý Vrch